Лістьєв Владислав Миколайович (, 10.5.1956 —   1.3.1995) — радянський та російський журналіст, телеведучий.
 4004 Лістьєв (4004 List'ev) — астероїд головного поясу.
Багатозначні терміни